Переможниця кубка світу з біатлону 2017–18 у загальному заліку серед жінок визначалася за результатами 22 гонок упродовж 9 етапів. «Великий кришталевий глобус» отримала фінка Кайса Мякяряйнен.

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Поточна таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2017-18
2017 у біатлоні
2018 у біатлоні